Михаи́л Андре́евич Ситко́в () — советский инженер-металлург.

Биография 
Родился  года в селе Березник (ныне , Архангельская область).

Окончив семилетку, работал в Березнике. Служил в войсках НКВД на границе.

С 1932 года жил в Сестрорецке, работал шлифовщиком инструментального завода им. Воскова (1932—1935), одновременно окончил вечерний техникум при заводе.

С 1940 года, после окончания Ленинградского индустриального политехнического института им. М. И. Калинина, работал на Магнитогорском металлургическом комбинате им. В. И. Ленина: мастер-электрик, инженер, с 1945 — руководитель группы автоматики прокатных станов, в 1961—1966 — руководитель участка в центральной заводской лаборатории автоматизации производства.

Умер 2 мая 1979 года в Магнитогорске.

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1948) — за разработку и осуществление схемы комплексной автоматизации прокатного стана, обеспечившей значительное повышение его производительности и снижение брака проката.

Примечания

Литература 
 
 Тихонова Н. Они прославили мезенский край : Мезенцы — лауреаты государственной премии // Север. — 2001. — 3 нояб. — С. 3-4.

Ссылки 
 

Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Работники Магнитогорского металлургического комбината